Berry Hill kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Berry Hill (kulle i Antarktis),

Storbritannien 

 Berry Hill, Gloucestershire – en ort i Gloucestershire, England
 Berry Hill, Staffordshire – en ort i Stoke-on-Trent, Staffordshire, England
 Berry Hill, Wales – en ort i Pembrokeshire, Wales
 Berry Hill, Worcestershire – en ort i Worcestershire, England

USA 

 Berry Hill, Tennessee, ort, Davidson County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar